Cis kan betrekking hebben op:
Cis uit Ciske de Rat
Cis, gemeente in Italië
Cis (muziek), symbool C#, een met een halve noot verhoogde C
Cis (geslacht), een kevergeslacht
Cis-trans-isomerie
Cisgender
Cis- ("aan deze zijde") in geografische namen (als tegenhanger van trans-), om aan te duiden dat iets zich aan de zijde van een groot object (gebergte, rivier, meer, ed.) bevindt vanuit het gezichtspunt van degene die het voorvoegsel gebruikt. Bijvoorbeeld:
Cisjordanië
Ciskaukasië
Cisleithanië
Cis-Oeral
Gallia Cisalpina (Romeinse provincie)

Zie ook  
 CIS (doorverwijspagina)